Hufschlag bezeichnet:
 Hufschlag (Geräusch), Aufschlagen der Pferdehufe auf dem Untergrund
 Hufschlag (Reiten), Weg, auf dem das Pferd geht

Orte:
 Hufschlag (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hufschlag (Untrasried), Ortsteil der Gemeinde Untrasried, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch: